Малинко́вич — фамилия. Известные носители:

 Малинкович, Антонин (1930—2016) — чехословацкий гребец.
 Малинкович, Владимир Дмитриевич (род. 1940) — украинский политолог и политтехнолог, правозащитник, участник диссидентского движения.
 Малинкович, Сергей Александрович (род. 1975) — российский политик, председатель ЦК партии «Коммунисты России».